О́ндржей Па́лат (; 28 марта 1991, Фридек-Мистек, Моравскосилезский край, Чехословакия) — чешский хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021).

Карьера 
Палат родился в городе Фридек-Мистек, на востоке Чехии. Там он начал заниматься хоккеем в клубе «Фридек-Мистек». Затем он отправился в аренду в «Витковице». Затем он подписал профессиональный контракт с этим же клубом. После 4 лет игры за «Витковице» Ондржей отправился в клуб главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Дрюммонвилль Вольтижерс», где отыграл 2 года.

В 2011 году Ондржей был выставлен на драфт НХЛ, где его выбрал клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». До 2012 года выступал за фарм-клуб «Анахайма Дакс» «Норфолк Эдмиралс». Затем перебрался в фарм-клуб Лайтнинг «Сиракьюз Кранч». C 2013 года начал выступать за основной состав «Тампы».

Летом 2014 года подписал новый 3-летний контракт с «молниями» на сумму $10 млн. В плей-офф Кубка Стэнли 2015 вместе с «Тампой» дошёл до финала, в котором команда уступила в 6 матчах в серии против «Чикаго Блэкхокс». Палат набрал 16 очков и забросил 8 шайб, играя в звене «тройняшек»: Палат–Джонсон–Кучеров.

По окончании сезона 2016/17, в котором «Болтс» не вышли в плей-офф, Ондржей в качестве ограниченно свободного агента продлил контракт на 5 лет на сумму $26,5 млн.

В 2020 и 2021 годах Палат становился обладателем Кубка Стэнли.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Личные 
  Экстралига (до 18 лет)
 Лучший по показателю +/-: 2006/07 (+41)

 ЮЧМ
 Лучший бомбардир: 2008 (Дивизион 1, группа A)

 АХЛ
 Лучший по количеству голевых передач в плей-офф: 2012/13 (19)
 Лучший по количеству очков в плей-офф: 2012/13 (26)

 НХЛ
 Лучший новичок месяца: январь 2014, март 2014

Клубные 
  Витковице Стил
  Чемпион чешской Экстралиги (до 18 лет): 2006
  Чемпион чешской Экстралиги (до 20 лет): 2009

  Норфолк Эдмиралс
 Победитель Восточного дивизиона: 2011/12
 Победитель Восточной конференции: 2011/12
  Победитель Кубка Колдера: 2011/12

  Сиракьюз Кранч
 Победитель Восточного дивизиона: 2012/13
  Финалист Кубка Колдера: 2012/13

  Тампа Бэй Лайтинг
 Обладатель Приза принца Уэльского: 2015, 2020, 2021
 Обладатель Президентского Кубка: 2019
 Обладатель Кубка Стэнли: 2020, 2021.

Международные 
  Юниорская сборная Чехии
  Чемпион мира среди юниорских команд: 2008 (Дивизион 1, группа A)

Примечания

Ссылки 
 Ондржей Палат — профиль на сайте theahl.com 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Фридек-Мистек»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка Стэнли